Арка Адриана () — триумфальная арка в Афинах, выходит на проспект Амалис. Была построена в 131 году афинянами в честь императора-благодетеля на дороге, ведшей из старого города (Плака) в новую, римскую часть, построенную Адрианом (Адрианополь, ).

Архитектура 

Высота сооружения 18 метров. По бокам центрального арочного проёма расположены пилястры, увенчанные капителями коринфского ордера. Аналогичные, но более высокие пилястры украшают углы сооружения. Арка увенчана композицией из коринфских колонн и пилястр, поддерживающих ионический архитрав, посредине которого расположен антаблемент с треугольным фронтоном.

Надпись, выбитая на архитраве со стороны акрополя, гласит: «Это Афины, древний город Тесея». На противоположной стороне, обращённой к Адрианополю, выбита надпись: «Это город не Тесея, а Адриана».

Арка целиком построена из пентелийского мрамора, добытого на расположенной поблизости горе Пенделикон.

В 2006—2008 годах проводились реставрационные работы, связанные в основном с химической очисткой поверхности монумента. Работами руководил химик-технолог Никос Белоянис из Центра охраны камня Министерства культуры Греции.

Примечания

Ссылки 
 

Адриан
Здания и сооружения, построенные в 131 году
Арки, построенные во II веке
Здания и сооружения Афин
Адриан